Dumfries peut faire référence à :

Patronyme 

 Denzel Dumfries, footballeur néerlandais ;
 Johnny Dumfries, pilote automobile.

Toponyme

Canada 
 Dumfries (Nouveau-Brunswick), communauté non incorporée ;
 , canton en Ontario ;
 Paroisse de Dumfries, paroisse civile et district de services locaux au Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 Dumfries (Virginie), ville.

Royaume-Uni 
 Dumfries, ville d’Écosse ;
 Dumfries, circonscription du Parlement d'Écosse ;
 Dumfries Burghs (circonscription du Parlement britannique) (1708-1918) ;
  (1708–2005) connue sous le nom de 1950 à 2005 ;
 Dumfries and Galloway (circonscription électorale britannique).

Autre 
 Lord Lieutenant de Dumfries, titre de noblesse.

Note